Президент Сан-Томе и Принсипи () является главой государства Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи.

Обзор 

Независимость Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи () была провозглашена  года. Первоначально в стране была сформирована однопартийная система под руководством Движения за освобождение Сан-Томе и Принсипи, руководившего борьбой за независимость; первым президентом стал генеральный секретарь Движения за освобождение Мануэл Пинту да Кошта.

В 1989 году по инициативе правого крыла Движения за освобождение был осуществлен переход к многопартийной системе в стране, новая конституция была принята на всенародном референдуме в августе 1990 года.  года состоялись первые демократические , победу на которых одержал независимый кандидат.

Согласно действующей конституции, президент республики избирается на пятилетний срок путём прямого всеобщего избирательного права и тайного голосования и должен получить абсолютное большинство голосов избирателей. Президент может быть избран не более чем дважды подряд.

Диаграмма пребывания в должности

Список глав государства

См. также 
 Список премьер-министров Сан-Томе и Принсипи

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Сан-Томе и Принсипи на сайте worldstatesmen.org
 Выборы в Сан-Томе и Принсипи на africanelections.tripod.com 

Сан-Томе и Принсипи
Политика Сан-Томе и Принсипи